Fou d'amour est le titre de plusieurs œuvres artistiques :
 Fou d'amour, film français de Paul Mesnier (1943)
 Fou d'amour, téléfilm germano-suisse d'Anna Luif (2010)
 Fou d'amour, film français de Philippe Ramos (2015)